Op het Australian Open 2022 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van donderdag 20 tot en met vrijdag 28 januari 2022.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Barbora Krejčíková en Rajeev Ram had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Ram speelde samen met Sania Mirza – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het Australische team Fourlis / Kubler.

Het eerste reekshoofd, Desirae Krawczyk en Joe Salisbury, strandde al in de eerste ronde.

Het als vijfde geplaatste duo Kristina Mladenovic en Ivan Dodig won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het Australische wildcard-koppel Jaimee Fourlis en Jason Kubler in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Française Mladenovic had daar­naast twee eerdere grandslamtitels met een andere part­ner; de Kroaat Dodig drie.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Drie Belgische kandidaten speelden mee:
 Kirsten Flipkens en Sander Gillé strandden in de eerste ronde.
 Joran Vliegen en de Sloveense Andreja Klepač verloren eveneens hun openingspartij.

Er waren twee Nederlanders in het gemengd dubbelspel:
 Matwé Middelkoop speelde samen met Ellen Perez uit Australië, op basis van een wildcard – zij bereikten de tweede ronde.
 Ook Wesley Koolhof en de Amerikaanse Bernarda Pera bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2022